Heikki Mälkiä, finski hokejist in trener, * 7. marec 1958, Imatra, Finska.

Mälkiä je igral za kluba SaiPa Lappeenranta in JYP Jyväskylä v finski prvi in drugi ligi, skupno je v prvi finski ligi odigral 358 tekem, na katerih je dosegel 138 golov in 166 podaj, v drugi ligi pa 177 tekem, na katerih je dosegel 75 golov in 92 podaj.

Po končani karieri hokejista je kot trener vodil klube SaiPa Lappeenranta, Ilves Tampere, HIFK Helsinki, Rødovre IK in Frederikshavn IK, med sezono 2010/11 in večjem delu sezone 2011/12 je bil glavni trener kluba HK Acroni Jesenice, s katerim je osvojil en naslov slovenskega državnega prvaka, v avstrijski ligi pa se mu ni uspelo uvrstiti v končnico. Sezono 2012/13 je začel kot glavni trener HDD Olimpija, toda po slabem začetku sezone ga je konec septembra zamenjal Bojan Zajc.

Pregled kariere

Igralska kariera

|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska 2. liga
| 75/76
|
| 30
| 11
| 12
| 23
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska 2. liga
| 76/77
|
| 23
| 12
| 5
| 17
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska 2. liga
| 77/78
|
| 35
| 9
| 15
| 24
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska 2. liga
| 78/79
|
| 24
| 15
| 16
| 31
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska 2. liga
| 79/80
|
| 36
| 24
| 27
| 51
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 15
| 15
| 30
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 81/82
|
| 29
| 22
| 19
| 41
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 17
| 26
| 43
|
| 20
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 83/84
|
| 36
| 22
| 16
| 38
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 84/85
|
| 34
| 15
| 21
| 36
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 85/86
|
| 336
| 10
| 15
| 25
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 86/87
|
| 16
| 3
| 2
| 5
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 9
| 14
| 23
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 15
| 20
| 35
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 89/90
|
| 26
| 6
| 13
| 19
| -13
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 90/91
|
| 21
| 4
| 5
| 9
| -13
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska 2. liga
| 91/92
|
| 29
| 4
| 17
| 21
| +6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 835
| bgcolor="#7FFF00" | 213
| bgcolor="#7FFF00" | 258
| bgcolor="#7FFF00" | 471
| bgcolor="#7FFF00" | -22
| bgcolor="#7FFF00" | 280
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Trenerska kariera
  SaiPa Lappeenranta, 1995/96 - 1998/99
  Ilves Tampere, 1999/00 - 2000/01
  HIFK Helsinki, 2001/02
  Rødovre IK, 2002/03
  SaiPa Lappeenranta, 2003/04 - 2006/07
  Frederikshavn IK, 2007/08 - 2008/09
  Ilves Tampere, 2009/10
  HK Acroni Jesenice, 2010/11 - 2011/12
  HDD Olimpija, 2012/13

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Finski hokejski trenerji
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti JYP Jyväskylä
Trenerji HK Jesenice
Trenerji HK Olimpija